The Destroyer – film del 1915 diretto da William Garwood
 The Destroyer – film del 1915 diretto da Robert G. Vignola
 The Destroyer – film del 1915 diretto da Lawrence C. Windom
 No Way Back o The Destroyer – film del 1976 diretto da Fred Williamson
 The Destroyer – musicista hardcore/gabber